Das Skispringen der Männer von der Normalschanze bei den Olympischen Winterspielen 1998 fand am 11. Februar im Hakuba-Skisprungstaidon statt.

Daten 
K-Punkt: 90 m

Punktrichter:

  Peter Öberg
  Tapio Junnonen
  Maurice Arbez
  Yukio Kasaya
  Walter Vogel

Ergebnisse 
Die besten 30 Athleten des ersten Durchgangs qualifizierten sich für den zweiten Durchgang.

Weblinks 

 

Normalschanze Männer